Diario de la República puede hacer referencia a:

El Diario de la República (Diário da República), publicación oficial del Gobierno de Portugal.
El Diario Oficial de la República de Chile.
El Diario Oficial de la República Francesa.
El Diario de la República, periódico de la ciudad de San Luis (Argentina).